Sandy Hingle is een personage uit de dramedy Ally McBeal. De rol werd vertolkt door actrice Gina Philips van 1999 tot 2000 in het derde seizoen van de serie.

Personagebeschrijving
Sandy werd aangenomen door Billy, die door een midlifecrisis ging. Billy's vrouw Georgia is niet blij met de knappe assistente. Niet veel later gaan Billy en Georgia uit elkaar. Sandy heeft een vrij onopvallende rol en komt niet veel aan bod in de eerste afleveringen. Na een tijdje wil ze ontslag nemen omdat Billy, met zijn geblondeerd haar en zijn machogedrag, haar niet kan bekoren. Billy wil echter veranderen voor Sandy en geeft toe dat hij zich tot haar aangetrokken voelt. Sandy zegt dat een relatie uit den boze is omdat ze samenwerken, maar al snel kussen ze. Op dat moment komt Richard Fish binnen, waardoor de relatie al niet meer geheim is.

Nadat Billy een paar hallucinaties heeft, besluit hij een neuroloog op te zoeken voor een onderzoek. Het blijkt dat Billy een goedaardige hersentumor heeft. Hij wil de relatie met Sandy verbreken omdat hij vindt dat zij dit allemaal niet moet meemaken op haar jonge leeftijd. Enkele dagen voor de operatie krijgt Billy een hersenbloeding in de rechtszaal en sterft. Hierna komt Sandy niet meer in beeld en er wordt ook geen reden gegeven waarom ze niet meer bij Cage & Fish werkt.

Hingle, Sandy